Страховой надзор () — контроль деятельности страховых организаций со стороны специально уполномоченных государственных органов (органов страхового надзора), которые осуществляют лицензирование страховой деятельности, проверку деятельности страховых компаний, обществ взаимного страхования, страховых брокеров и других профессиональных участников страхового рынка, следят за их платёжеспособностью, разрабатывают рекомендации по формированию и размещению страховщиками страховых резервов, способствуют развитию страхования, в ряде случаев утверждают тарифы премий.

При нарушении страховщиками тех или иных нормативно-правовых актов, регулирующих их деятельность, органы страхового надзора могут применять к ним санкции (штрафы, приостановка или отзыв лицензии).

Организация страхового надзора в России до 2004 года 

Первый орган страхового надзора появился в Российской империи в 1894 году, когда в структуре Министерства внутренних дел в составе хозяйственного департамента был учреждён особый страховой отдел и при нём — страховой комитет.

Сразу после Октябрьской революции 1917 года советская власть взяла под свой контроль отдельные виды страхования, главным образом социального и медицинского, которые проводились до революции через страховые больничные кассы. 29 ноября 1917 года Народный комиссариат труда утвердил «Положение о страховом совете» — коллегиальном органе для «заведыванія всеми делами, относящимися къ страхованію рабочихъ», который становился прообразом органа страхового регулирования. А 16 декабря 1917 года выходит новое «Положение о страховых присутствиях», которым оформлялась децентрализованная (региональная) система страхового надзора за деятельностью рабочих больничных (страховых) касс. Однако попытки обеспечить определённую преемственность предпринимались только в этих социальных видах страхования, которые себя очень хорошо зарекомендовали до революции и в которых за счёт отчислений рабочих-пролетариев были накоплены значительные средства.

Одновременно советская власть ввела контроль за прочими (коммерческими) страховыми операциями, а в 1918 году и вовсе запретила страхование, национализировав все страховые компании.  В 1925 году, помимо Госстраха, страховые операции были разрешены для обществ взаимного страхования, при этом функции страхового надзора осуществляло Главное управление Госстраха. В 1928 году операции по личному страхованию начали проводить предшественники Сбербанка — Государственные трудовые сберегательные кассы СССР, надзор за их страховой деятельностью также осуществлял Госстрах.

В 1989—1992 годах создаются первые первые негосударственные страховые компании («АСКО», «Россия», «РОСНО», «РЕСО-Гарантия» и другие), лицензии им выдавало Министерство финансов РСФСР на основании временного положения о лицензировании,, одновременно возникла задача организации контроля их деятельности со стороны государства.

Госстрахнадзор 

10 февраля 1992 года был издан Указ Президента РФ «О государственном страховом надзоре Российской Федерации» (сокращенное название нового органа исполнительной власти — Госстрахнадзор России), в июле 1992 года было утвеждено положение о Госстрахнадзоре. Главной задачей Госстрахнадзора провозглашалось обеспечение соблюдения всеми участниками страховых отношений страхового законодательства для эффективного развития страховых услуг, защиты прав и интересов страхователей, страховщиков и государства
. Функции Госстрахнахдзора включали: 
 ведение Государственного реестра страховых организаций;
 выдача лицензии на проведение страховой деятельности; 
 установление правил формирования и размещения страховых резервов, форм учёта и показатели отчётности по страховым операциям;
 контроль за тарифами по имущественному и личному страхованию, 
 обобщение страховой практики, разработка предложений по развитию страхового дела в Российской Федерации;
 рассмотрение заявлений, предложений и жалоб граждан, предприятий, учреждений и организаций по вопросам страхования.

Федеральная инспекция по надзору за страховой деятельностью (Росстрахнадзор)
В сентябре 1992 года, в рамках реструктуризации органов исполнительной власти, очередным указом президента Государственный страховой надзор реорганизован в Федеральную инспекцию по надзору за страховой деятельностью (Росстрахнадзор) . В апреле 1993 года, после принятия Закона об организации страхового дела, выходит очередной указ — о преобразовании Федеральной инспекции по надзору за страховой деятельностью в Федеральную службу России по надзору за страховой деятельностью (сокращенное название сохранилось при этом прежнее — Росстрахнадзор). Одновременно Правительство РФ утвердило новое положение о Росстрахнадзоре, измененное позже одноименным постановлением Правительства в октябре 1994 года. У Росстрахнадзора появляются территориальные органы, а список его функций заметно расширен. Было установлено, что Росстрахнадзор: 
 выдаёт страховщикам лицензии на осуществление страховой деятельности;
 осуществляет лицензирование аудита страховых организаций и обществ взаимного страхования (аудита страховщиков);
 организует проведение аттестации на право аудита страховщиков; 
 ведет единый Государственный реестр страховщиков и объединений страховщиков, а также реестр страховых брокеров;
 осуществляет контроль за обоснованностью страховых тарифов и обеспечением платёжеспособности страховщиков;
 устанавливает правила формирования и размещения страховых резервов, показатели и формы учёта страховых операций и отчётности о страховой деятельности;
 устанавливает нормативные размеры соотношений между активами и принятыми обязательствами страховщика;
 разрабатывает и утверждает по вопросам страховой деятельности, отнесенным к компетенции Росстрахнадзора:
 нормативные документы, обязательные для исполнения всеми юридическими и физическими лицами, участвующими в организации и проведении страхования и перестрахования;
 методические документы, в том числе методику расчёта соотношений между активами и принятыми обязательствами страховщика, методику расчёта ставок страховых взносов и типовые правила страхования;
 обобщает практику страховой деятельности, разрабатывает и представляет в установленном порядке предложения по развитию и совершенствованию законодательства Российской Федерации о страховании;
 устанавливает — по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и Государственным комитетом Российской Федерации по статистике — план счетов и правила бухгалтерского учёта, показатели и формы учёта страховых операций и отчётности страховщиков, а также сроки публикаций страховщиками годовых балансов, счетов прибылей и убытков;
 рассматривает заявления, предложения и жалобы граждан, предприятий, учреждений и организаций по вопросам страхования.
Был введен перечень мер воздействия (санкций) к страховщикам — нарушителям : выдача предписания, приостановка лицензии на право страхования, отзыв лицензии, обращение в суд с иском о ликвидации страховой организации.

Департамент страхового надзора Минфина РФ 
В августе 1996 года проходит очередное изменение структуры федеральных органов исполнительной власти и функции органа страхового надзора передаётся Департаменту страхового надзора Минфина РФ. К этому моменту выдано уже почти 3000 лицензий страховым компаниям и медицинским страховым организациям. Спустя почти два года Минфин утвердил Положение о Департаменте страхового надзора. Такая продолжительная пауза в большой степени была вызвана тем, что назначенный в 1996 году начальник Департамента Валерий Сухов (ранее несколько лет проработавший заместителем руководителя Росстрахнадзора)  в  мае 1998 года перешел на должность генерального директора «Росгосстраха» (и годом позже трагически погиб в  авиакатастрофе в Абхазии) и руководство было поручено Илье Ломакину-Румянцеву, ранее в системе страхового надзора не работавшему.

Руководители Госстрахнадзора, Росстрахнадзора и Департамента страхового надзора Минфина РФ
 Бугаев, Юрий Степанович (рукодитель Госстрахнадзора, затем — Росстрахнадзора, 1992—1996 годы);
 Сухов, Валерий Алексеевич (руководитель Департамента страхового надзора Минфина РФ, 1996—1998 годы); 
 Ломакин-Румянцев, Илья Вадимович (руководитель Департамента страхового надзора Минфина РФ, 1998—2000 годы);
 Пылов, Константин Иванович (руководитель Департамента страхового надзора Минфина РФ, 2000—2004 годы).

Федеральная служба страхового надзора (ФССН, 2004—2011 годы) 

Федеральная служба страхового надзора (ФССН) — федеральный орган исполнительной власти, находившийся в ведении Министерства финансов и осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере страховой деятельности (страхового дела).

Образована в соответствии с Указом Президента РФ № 314 от 9 марта 2004 года «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» и Постановлением Правительства РФ № 330 от 30 июня 2004 года «Об утверждении Положения о Федеральной службе страхового надзора».

За все время работы ФССН было отозвано более 960 страховых лицензий, число субъектов страхового рынка сократилось почти вдвое с более 1400 компаний в марте 2004 года до примерно 770 компаний в марте 2011 года.

Руководители ФССН 
 Ломакин-Румянцев, Илья Вадимович (2004—2009 годы)
 Коваль, Александр Павлович (2009—2011 годы)

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР, 2011—2013 годы)

4 марта 2011 года Указом Президента РФ № 270 Федеральная служба страхового надзора была присоединена к Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР). Этим же Указом были переданы функции ФССН к ФСФР,. Практически одновременно с присоединением страхового надзора к ФСФР у неё поменялся руководитель — занимавший этот пост с мая 2007 по апрель 2011 года Владимир Миловидов уступил его Дмитрию Панкину. В ходе реорганизации число заместителей руководителя ФСФР выросло с 5 до 7, кураторами страхового блока стали три новых заместителя — Игорь Жук, Олег Пилипец и Юлия Бондарева.

За два неполных года работы ФСФР было отозвано 77 страховых лицензий.

Некоторые специалисты крайне негативно оценивали результаты присоединения ФССН к ФСФР .

Руководители страхового блока в ФСФР 
 Жук, Игорь Николаевич (лицензирование, региональные инспекции)
 Пилипец, Олег Олегович (мониторинг и отчётность)
 Бондарева, Юлия Эдуардовна (вопросы надзора)

Банк России (ЦБ РФ, 2013 год — по настоящее время) 

В 2013 году, после упразднения ФСФР и передачи практически всех её функций Банку России, ставшему мегарегулятором всех финансовых рынков РФ, страховой надзор и значительная часть страхового регулирования были переданы ЦБ. Проект создания финансового мегарегулятора был запущен ещё 4 марта 2011 года, когда президент Медведев подписал указ «О мерах по совершенствованию государственного регулирования в сфере финансового рынка»,. 24 июля 2013 года президент Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с передачей Центральному банку РФ полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков».
В новой организационной структуре ЦБ РФ основная часть полномочий по регулированию рынка страхования и страховому надзору была передана ряду департаментов, находящихся в управлении первого заместителя председателя Банка России Сергея Швецова. По состоянию на май 2017 года различными вопросами страхового надзора и регулирования занимались не менее 6 различных департаментов Банка России. За четыре года (с июня 2013 по июнь 2017 года) была отозвана 191 лицензия, число субъектов страхового дела сократилось с 618 до 324.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Страховой надзор - публикации СМИ
 Федеральная служба России по надзору за страховой деятельностью (Росстрахнадзор) - пресс-портрет

См.также 
 История страхования в СССР
 Страховой надзор в дореволюционной системе страховых больничных касс для рабочих

Страховые термины
Организации и объединения в страховании